Ramechhap (district), een district in Nepal
Ramechhap (stad), een stad in Nepal